Ян Ин (; ) — китайская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().
 Зимние Азиатские игры: золото (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup (веб-архив)

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу